Маріус — власна назва, ім'я.

Прізвище 
 Симон Маріус () (1573—1624) — німецький астроном.

Інше 
 «Маріус» — п'єса французького драматурга Марселя Паньоля 1929 року.
 Маріус (фільм, 1931) — французький фільм-екранізація п'єси М. Паньоля; режисер Александр Корда.
 Маріус (фільм, 2013) — французький фільм-екранізація п'єси М. Паньоля; режисер Данієль Отей.

  — місячний кратер.
 7984 Маріус — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Маріус і Жанетт — французький фільм 1997 року; реж. Робер Гедігян.